Hamdy ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Hamdy (* 1974), britischer Schriftsteller 
 Ahmed Hamdy (1929–1973), ägyptischer General und Sportschütze 

 Al-Sayed Hamdy (* 1984), ägyptischer Fußballspieler  
 
 Amar Hamdy (* 1999), ägyptischer Fußballspieler  
 Emad Hamdy (1909–1984), ägyptischer Schauspieler  
 Hassan Hamdy (* 1949), ägyptischer Fußballspieler und Sportfunktionär 
 Mahmoud Hamdy (* 1995), ägyptischer Fußballspieler
 Mahmoud Ahmed Hamdy (1815–1885), arabischer Ingenieur und Wissenschaftler

Siehe auch:
 Hamdi